Die 11. Fußball-Asienmeisterschaft fand in der Zeit vom 4. Dezember bis zum 21. Dezember 1996 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Das größte asiatische Fußball-Turnier wird seit 1956 vom Asiatischen Fußballverband (AFC) durchführt.

Saudi-Arabien konnte sich im Finale gegen den Gastgeber durchsetzen. Bester Torschütze des Turniers war Ali Daei (Iran) mit acht Toren.

Qualifikation 

Automatisch qualifiziert waren:

  als Gastgeber
  als Titelverteidiger

Folgende zehn Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Vergleich der Gruppendritten 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Karel Stokkermans: Asian Nations Cup 1996, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 21. Juli 2002.

1996
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1996
Sportveranstaltung in Abu Dhabi
Sportveranstaltung in Dubai
Sportveranstaltung in al-Ain